Авторское право в Афганистане регулируется Законом об авторском праве от 28 июля 2008 года (), в котором говорится о поддержке прав авторов, композиторов, художников и исследователей.

Международные соглашения 
В 1958 году Афганистан ратифицировал Соглашение о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера (), с приложениями А-Е и прилагаемым Протоколом (Флоренция, 17 июня 1950 г.). В 1979 году в Афганистане была принята Конвенция ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности () (Париж, 14 ноября 1970 г.) и в 2005 году была ратифицирована Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (Париж, 16 ноября 1972), и присоединился к ВОИС договором от 13 сентября 2005 года, который вступил в действие в конце 2005 года.

В ноябре 2003 года журнал «Авторское право в мире» () сообщил, что рабочая группа по закону об интеллектуальной собственности работает над созданием системы авторского права страны, и обновляет свои законы о торговых марках. Это совместный проект Центра по международному управлению образованием (, CIME) и Американской ассоциации юристов «Правовая инициатива Азии» (ABA-Азия).

Отношения с США 

С 2005 года Афганистан не имеет официальных отношений с Соединёнными Штатами касательно авторских прав, в результате чего работы, опубликованные в Афганистане не защищены авторским правом в Соединенных Штатах, и наоборот.

В октябре 2007 года Министерство торговли США и Министерство торговли и промышленности Афганистана подписали совместное соглашение о создании форума для коммерческого сотрудничества, включая создание охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.

Примечания

Ссылки 
 

Авторское право по странам
Право Афганистана